Pforr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Pforr (1788–1812), tysk målare
 Heinrich Pforr (1880–1970), tysk målare
 Johann Georg Pforr (1745–1798), tysk målare

Tyska efternamn